

Biografia 
Nel 1943 entra nella Brigata Garibaldi Pasubiana con il nome di battaglia "Malo".

Nel 1954 si laurea ingegnere meccanico specializzato in termodinamica.

Nel 1957 fonda a Milano Thermosystem, società specializzata in impianti civili e industriali per il condizionamento e il riscaldamento. Realizza impianti innovativi per la Standa e altri clienti. In seguito, tra le altre realizzazioni, camere bianche per IBM e galleria a vento per la Ferrari di Maranello.

Nel 1960 a Ravina (Trento) dà vita alla "Società Anonima Fabbrica Lievito per la Panificazione", poi "Società Trentina Lieviti".

Nel 1964 prende contatto con la Lesaffre di Lille, importante società di produzione di lievito. Tra Serapioni e Léon Lesaffre nasce subito un'ottima intesa e viene decisa la prima fusione. Nel 2002 la "Società Trentina Lieviti" diventa Lesaffre Italia, detiene oramai la quota del 52% della produzione nazionale e Serapioni ne assume la carica di presidente onorario.

Nel 1978 brevetta un tipo di pannello solare che, anziché un liquido, utilizza aria, sfruttando anche la capacità di scambio termico del flusso d'aria in pressione.

Nel 2002, abbandonata l'attività di imprenditore, inizia a investire con successo in altre società.

Dal 1976 circa elabora una nuova teoria di fisica, originale sotto molti punti di vista.  Il suo lavoro si basa su enti (punti dello spazio) che vivono in uno spazio curvo a 5 dimensioni, le cui rotazioni (che sono gli unici movimenti possibili) sono implementate da un gruppo elaborato dal matematico Fantappié. In questo spazio l’unica vera grandezza fisica è il tempo, che segna il passaggio dal passato al futuro non in modo fluido, ma tramite degli eventi la cui durata è non nulla. Essendo il tempo l’unica vera grandezza, sarà quindi possibile definire tutte le altre grandezze con opportune potenze di un modulo fondamentale e opportune costanti adimensionali.

Serapioni tenta così di geometrizzare la fisica, trovando risultati inediti: il calcolo teorico del rapporto tra massa oscura e energia complessiva presente nell’Universo (con minimo scarto);  il calcolo teorico di molte costanti universali come massa e la carica dell’elettrone, la costante di Planck, la costante di gravitazione universale G.

In La meccanica del tempo, depositato alla S.I.A.E. il 8/6/1998, Serapioni espone il calcolo teorico dell’età dell’Universo con il risultato di 13,737510 · 109 anni, valore che sarà confermato nel 2003 dalla misura sperimentale della sonda Wilkinson-MAP.

Opere 
 La meccanica del tempo, prefazione di Giuseppe Pontiggia, S.I.A.E. nº 9802486 del 8/6/1998;   S.I.A.E. nº 9900782 del 11/2/1999;   S.I.A.E. nº 0202750 dell'11/6/2002
 La meccanica del tempo, in Kamen' Rivista di poesia e filosofia, Anno XIII n. 24 Giugno 2004 (Piacenza : Vicolo del Pavone) pagg. 135-163
 Sinergie a riposo. 137 pagine di coincidenze della fisica, Alcionedizioni 2010 ISBN 978-88-899-0761-0
 La massa oscura e lo spazio a 5 dimensioni / Dark matter and 5 dimensional space (italiano/inglese), Treviso, Curcu Genovese 2019 ISBN 978-88-6876-225-4

Note

Bibliografia 
 Presbitero, Fiorenza (a cura di): No ghe 'n vegno - Vita 'in breve' di Sergio Serapioni, 153 pagg., Alcione, Lavis (TN), febbraio 2018

Collegamenti esterni 
 Brevetto di collettore solare a ridotta perdita energetica
 Sergio Serapioni: Real Masses and Dark Matter
 PLANCK/ L’età dell’universo nei calcoli dell'ingegnere
 Materia oscura ed energia oscura nell'universo di Serapioni, di Davide Maino